El término meta puede hacer referencia:

 Meta- es un prefijo que viene del griego;
 al fin u objetivo de una acción;
 a Meta, un departamento de Colombia;
 a Meta, una ciudad estadounidense en el estado de Misuri;
 a Meta, una empresa estadounidense propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, entre otros;
 al río Meta, uno de los mayores afluentes del Orinoco;
 a Wikimedia Meta, un sitio web de apoyo a Wikipedia;
 en Química Orgánica, a un patrón de sustitución en hidrocarburos aromáticos denominado sustitución meta;
 en Biología, a Meta, un género de arañas de la familia Tetragnathidae;
 a cada uno de los pilares cónicos que en el circo romano señalaban los extremos de la espina;
 en mitología griega a Mélite, la primera esposa de Egeo, rey de Atenas, llamada también Meta;
 en varios deportes, es sinónimo de arco o portería;
 en varios deportes, la línea de llegada (ficticia o real) que marca el final de una carrera;
 en el fútbol, las líneas de meta demarcan los límites interiores de los exteriores de la cancha.

Enlaces externos